Де́лич (, ) — распространённая среди балканских народов фамилия.
 Делич, Божидар (1956—2022) — сербский генерал и политик.
 Делич, Иван (род. 1998) — хорватский футболист.
 Делич, Расим (1949—2010) — боснийский военный деятель.
 Делич, Урош (род. 1987) — черногорский футболист.
 См. также 
 Делич (значения)